Бу́рбан — українське прізвище.

Відомі носії 
Бурбан Анатолій Флавіанович (2 лютого 1956) —український науковець, педагог; завідувач кафедри хімії Національного університету "Києво-Могилянська академія", професор, кандидат хімічних наук.
 Бурбан Володимир Якович (1937) — український публіцист, перекладач.
 Бурбан Михайло Іванович (1943-09.2012) — український хоровий диригент, музикознавець, педагог, професор.
 Бурбан Степан Петрович (1994) —український музикант.

Українські прізвища